Масложировой комбинат «Хабаровский» — предприятие пищевой масложировой промышленности в Хабаровске. Одно из старейших предприятий

Дальнего Востока, действующее до сих пор. Расположено в Индустриальном районе города.

История 
Постановлением Совета Министров СССР от 14 сентября 1949 года было определено строительство крупнейшего на всём Дальнем Востоке масложирового предприятия. Сама стройка стартовала в 1952 году.

3 октября 1955 года пущена в эксплуатацию первая очередь МЭЗа. В 1957 году введены гидрогенизированный и маргариновый заводы.

Изначально комбинат выпускал исключительно маргарин, но начиная с 1972 года, ввиду его переоснащения, был начат розлив масла и майонеза.

Приватизирован в 1993 году.

С 1993 по 2012 годы шло преобразование комбината, в результате которого он многократно менял форму собственности, и в итоге переехал на новую производственную площадку гораздо меньшего размера, с Краснореченской ул. 74 на Индустриальный пр., 19а .

В 2016 году налажена поставка продукции в Японию и Китай.

Примечания 

Предприятия, основанные в 1955 году
Масложировые комбинаты России
Предприятия Хабаровска